Muncelu se poate referi la:

Muncelu, Alba
Muncelu, Bacău
Muncelu, Neamț
Muncelu, Vrancea

 Muncelu de Sus
 Muncelu de Jos
 Muncelu Mare
 Muncelu Mic

Vezi și 
Muncel (dezambiguizare)